Finale Kupa velesajamskih gradova 1963. je finale šesto po redu Kupa velesajamskih gradova. Finale se je igralo u dvije utakmice 12. lipnja i 26. lipnja 1963., a u njemu su igrali Dinamo Zagreb iz tadašnje SFR Jugoslavije i Španjolska momčad Valencia CF. Valencija je slavila ukupnim rezultatom 4:1.

Detalji susreta

Prva utakmica

Druga utakmica

Valencia je pobijedila ukupnim rezultatom 4:1

Vidi još 
Kup velesajamskih gradova 1962./63.

Poveznice 
 RSSSF

Nogomet u Jugoslaviji
Nogomet u Španjolskoj
Kup velesajamskih gradova
Susreti Valencije C.F.
Nogometne utakmice u Zagrebu
Kup velesajamskih gradova 1963.